Jean-Pierre Dickès
 Christophe Dickès